Zawody rozpoczynające Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2019 odbyły się w dniach 26–27 lipca w niemieckim Hinterzarten, podczas którego rozegrane zostały konkurs indywidualny oraz konkurs drużyn mieszanych.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrała Japonka Sara Takanashi ustanawiając swoim skokiem nowy rekord obiektu. O ponad trzynaście punktów gorsza na drugim miejscu sklasyfikowana została Norweżka Maren Lundby. Trzecie miejsce zajęła Yūki Itō. Najlepszą z reprezentantek gospodarzy była Juliane Seyfarth, która zajęła piąte miejsce. Do kwalifikacji przystąpiły dwie reprezentantki Polski, lecz obie nie zdołały wywalczyć awansu do konkursu głównego – Kinga Rajda zajęła 41. miejsce, a Joanna Szwab 43. Zawody zostały w całości przeprowadzone z belki osiemnastej z wyjątkiem trzech ostatnich skoków, które oddane zostały z belki niżej.

Konkurs indywidualny wygrała Japonka Sara Takanashi o cztery punkty przed drugą Maren Lundby. Skład podium uzupełniła sklasyfikowana na trzeciej pozycji Słowenka Nika Križnar straciwszy ponad pięć punktów do miejsca wyżej. Wśród gospodarzy najwyższą lokatę wywalczyła uplasowana na szóstej pozycji Agnes Reisch. Zawody rozegrano z dwudziestej pierwszej oraz z dwudziestej drugiej belki startowej.

Konkurs drużyn mieszanych wygrała reprezentacja Niemiec, którą reprezentowali kolejno Julaine Seyfarth, Karl Geiger, Agnes Reisch oraz Richard Freitag. Ich przewaga nad sklasyfikowaną na drugiej pozycji reprezentacją Japonii wyniosła ponad piętnaście punktów. Na trzecim stopniu podium stanęli Słoweńcy straciwszy niespełna sześć punktów do miejsca wyżej. Na kolejnych miejscach plasowali się Austriacy, Norwedzy, Rosjanie, Czesi oraz Włosi. Do serii finałowej nie awansowali Francuzi oraz Polacy w składzie Joanna Szwab, Stefan Hula, Kinga Rajda i Andrzej Stękała. Zawody rozegrane zostały z osiemnastej, siedemnastej, dwunastej i jedenastej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet w Hinterzarten był Michael Lais oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 26 lipca 2019

Konkurs indywidualny – 26 lipca 2019

Konkurs drużyn mieszanych – 27 lipca 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinterzarten
2019 w Niemczech